Miejscowości w Polsce:
 Krużlowa Niżna
 Krużlowa Wyżna